Chicora (plaats), plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Chicora (volk), legendarische indianenstam in het tegenwoordige South Carolina